Nordmaling (gemeente), een Zweedse gemeente in het landschap Ångermanland en de provincie Västerbottens län
Nordmaling (plaats), de hoofdplaats van de gemeente Nordmaling in het landschap Ångermanland en de provincie Västerbottens län in Zweden